Суперліга Туреччини 2008—2009  — 51-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул здобув Бешікташ.

Учасники

Турнірна таблиця 

  

  

 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

2008-2009
Туреччина
Туреччина
2008 у турецькому спорті
2009 у турецькому спорті